Космина Мугутдиновна Исрапилова (23 ноября 1961, село Шахува, Лакский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 5 сентября 2022, Махачкала) — поэт, писатель, публицист, журналист, общественный деятель. Народный поэт Дагестана (2016). Член Союза писателей РД. Член Союза журналистов России. Член Российской Ассоциации Политической Науки. Лауреат Государственной премии Республики Дагестан.

Биография 
Космина Исрапилова родилась в 1961 году в селении Шахува Лакского района ДАССР.

Отец — Исрапилов Мугутдин 1916 года рождения, сельский учитель, директор школы, писал стихи.

Мать — Исрапилова Майсарат 1931 года рождения, бригадир в колхозе, рабочая на заводе.

Космина Исрапилова окончила махачкалинскую школу № 5 в 1978 году, филологический факультет Даггосуниверситета в 1984 году, юридический факультет Института финансов и права в 2005 году.

Скончалась 5 августа 2022 года на 61 году жизни.

Трудовая деятельность 
Работала в течение семи лет корреспондентом журналов «Соколенок» на 7 национальных языках. Заместителем генерального директора Центра саморегуляции человека. Советником министра образования РД и на других консультативных должностях. Главным специалистом министерства по национальной политике, информации и внешним связям РД, главным специалистом Управления по информационной политике и пресс-службе Президента РД в течение девяти лет. Присвоен классный чин «Советник государственной службы Республики Дагестан 3 класса».

Творческая деятельность 
Первые поэтические публикации были в коллективных сборниках «Радуга», «Соцветие», «Озарение» и в дагестанской периодике.
Космина Исрапилова является автором 18 книг.

Публицистические книги
 «У камина» (1994 год)
 «Первая звезда» (1998 год)
 «Дагестанцы — кто мы» (2006 год)
Художественно-публицистические повести (из авторской серии «Мои современники»)
 «Наш генерал» (1999 год)
 «Соль земли» (2001 год)
 «Мой путь к Расулу Гамзатову» (2003 год)
 «Зов сердца» (2009 год)
 «Преодоление» (2014 год)

Поэтические сборники
 «Белая птица» (1996 год)
 «Крик орлицы» (2001 год)
 «Звезда Дагестана» (2005 год)
 «Пятое время года» (2007 год)
 «Избранное. Поэзия» (2010 год)
Художественная повесть
 «Кто ты?» (1992 год)
Роман-трилогия «Дагестания»
 Книга первая «Другое Солнце» (2009 год, изд-во «Эпоха»), (2010 год, изд-во «Лотос»)
 Книга вторая «Богиня Мира» (2011 год, изд-во «Rizo-Press»)
 Книга третья «Договор с Богом» (готовится к изданию)
Сборник поэзии и прозы
 «На пути в родной аул» (2011г, на лакском языке)
Сборники статей ученых и литераторов о Космине Исрапиловой
 «У камина» (2011 год)
 «Космина Исрапилова — Народный поэт Дагестана» (2017 год, изд-во «Эпоха»)
Является составителем ряда книг
 «Поэтический портрет матери» (2015 год)
 «Воспетая народом» (2018 год)

Общественная деятельность 
Член Союза Писателей России с 1997 года, член Союза Журналистов России с 1993 года, член Российской Ассоциации Политической Науки с 2004 года. Участница творческого семинара по прозе в Пицунде в 1988 году, участница Дней Дагестана в Санкт-Петербурге в 2001 году, участница Дней Дагестана в Москве в 2008 году, соорганизатор первого праздника «Белые журавли России» в Москве в 2011 году. Участница ряда политологических форумов. Почти двадцать лет Космина Исрапилова является руководителем творческого клуба «Истоки Вдохновения» в Республиканской детской библиотеке им. Н. Юсупова.

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры Республики Дагестан (2003 год)
 Лауреат Государственной премии Республики Дагестан (2005 год)
 Почетная грамота Республики Дагестан (2011 год)
 Медаль «К 100-летию Шолохова» (2005 год)
 Медаль Российской муниципальной академии «За вклад в подготовку празднования 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года» (2012 год)
 Медаль «За доблестный труд» Правительства Москвы (2013 год)
 Медаль «К 200-летию Лермонтова» (2014 год)
 Народный поэт Дагестана (2016 год)

Примечания

Источники 
 Исрапилова К. // Писатели Дагестана: Из века в век.- Махачкала, 2009. — С.326.
 Дибирова Л. Юбилей «У поэтического камина» // Махачкалинские известия. — 2011. — 25 ноября. (№ 46). — С. 9.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники филологического факультета Дагестанского государственного университета
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов России
Заслуженные работники культуры Дагестана
Поэты России
Писатели России
Лауреаты Государственной премии Республики Дагестан
Члены Союза писателей Дагестана